campo-novensi – abitanti di Campo Novo de Rondônia
campo-novensi – abitanti di Campo Novo do Parecis
campo-novensi – abitanti di Campo Novo